Die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung e. V. (DGfH) war eine gemeinnützige Institution mit Sitz in München, die sich die Förderung und Koordinierung von Wissenschaft und Forschung für den gesamten Bereich von Holz zur Aufgabe gemacht hatte.

Geschichte 
Der Verein hatte folgende Vereinszwecke: Initiierung, Koordinierung und Bewertung von Forschungsarbeiten, von der Idee über Förderprogramme und Projektbegleitung, Vermittlung von Partnern und Experten bis hin zum Technologietransfer.

Der Verein verbreitete regelmäßig Veröffentlichungen und Softwareprodukte, u. a. die Mitgliederzeitschrift DGfH aktuell und präsentierte sich im Internet (www.dgfh.de). Darüber hinaus wurden bei Tagungen, Symposien und Fachgespräche aktuelle Forschungsergebnisse präsentiert und diskutiert.

Da die Unterstützung durch den Holzabsatzfonds wegfiel, stellte die DGfH am 7. Juli 2009 einen Antrag auf Kurzarbeit und musste im November 2009 beim Amtsgericht München einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen. Der Geschäftsbetrieb wurde zum 31. Januar 2010 eingestellt und am 12. Februar 2010 wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Im Anschluss hat der Internationale Verein für Technische Holzfragen (iVTH) in Braunschweig die Betreuung der laufenden Projekte der industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) übernommen:

Finanzierung 
Die Finanzierung erfolgte durch öffentliche und private Geldgeber, Verbände und Institutionen, Einzelmitglieder sowie kleinere und mittlere Unternehmen aus der Holzbe- und -verarbeitung und dem Holzbau.

Weblinks 
 Website des Internationalen Vereins für Technische Holzfragen (Nachfolgeorganisation für Forschungsvorhaben)

Einzelnachweise 

Ehemaliger Verein (München)
Ingenieurwissenschaftliche Gesellschaft
Forschungsinstitut in München
Holzforschung
Aufgelöst 2010
Wikipedia:Gründungsdatum ungeklärt
Ehemalige Forschungseinrichtung